Според законодателството в Белгия само 134 от 589-те общини имат правото да се наричат град (; ; ).

Списък към 2006

 
Белгия